

Pessoas
Horace Parnell Tuttle

Localidades

Tuttle (Dacota do Norte)
Tuttle (Oklahoma)

Outros
5036 Tuttle

Desambiguação